Мембранний потенціал, також трансмембранний потенціал — різниця потенціалів, створена електричними зарядами з двох боків ділянки клітинної мембрани. Оскільки склад і знак зарядів всередині клітини та в міжклітинному просторі відрізняються, то різниця потенціалів у фізіологічних умовах зазвичай не дорівнює нулю.

У біофізиці використовують такі терміни для опису мембранного потенціалу:
 Мембранний потенціал спокою — негативні значення мембранного потенціалу (зазвичай -100…-30 мВ), клітина знаходиться в стані спокою
 Потенціал дії — сильне та швидке коливання мембранного потенціалу, його стрімка зміна вбік позитивних значень та стрімке повернення до негативних значень, клітина активується до певної фізіологічної функції; складається з таких фаз:
 Деполяризація — зміна мембранного потенціалу вбік позитивних значень
  — зміна мембранного потенціалу вбік негативних значень, до потенціалу спокою
  — зміна мембранного потенціалу вбік більш негативних значень, ніж потенціал спокою
  — повернення мембранного потенціалу до рівня спокою після гіперполяризації
 Рефрактерний період — період несприйняття клітиною стимулів до збудження, пов'язаний з завершенням потенціалу дії
  — невелика зміна мембранного потенціалу в відповідь на певний стимул, що прийшов до клітини; зокрема:
 Рецепторний потенціал — виникає в рецепторній клітині під дією зовнішнього сигналу
  — виникає в постсинаптичному нейроні внаслідок взаємодії молекул нейромедіатору з рецепторами постсинаптичної мембрани
  — виникає в постсинаптичному нейроні після виділення у синапсі збуджувального нейромедіатору
 Гальмівний постсинаптичний потенціал — виникає в постсинаптичному нейроні після виділення у синапсі гальмівного нейромедіатору
  — ритмічні коливання мембранного потенціалу в клітинах генераторах ритму
  — інтегральна відповідь нейрона на низку постсинаптичних потенціалів

Біофізика
Електрофізіологія